Varosai
Települések listái országok szerint

simple:Central African Republic#Cities